Большо́й Ик — название ряда рек в России:

 Большой Ик (приток Сакмары) — в Башкортостане и Оренбургской области.
 Большой Ик (приток Ая) — в Башкортостане.
 Большой Ик — в Тюменской области, приток Агитки.
 Большой Ик — название верхнего участка течения реки Ик, приток Ревды, в Свердловской области. Сливаясь с Малым Иком, образует собственно Ик.

См. также